Йигитали Мамаджанов (; 16 июня 1990) — узбекский актёр.

Биография 
Йигитали Мамаджанов родился 16 июня 1990 года в Москва, столице Россия. Учился в Андижанской области город Ханабад средняя школа № 1. Переехали в город Андижан 2001 году продолжил учёбу В спортивном Колледже Олимпийских резервов Андижана. Окончил Узбекский Государственный Театральный Институт имени Маннон Уйгура. Он получил награду «Лучший молодой актёр года» в Узбекистане. Йигитали Мамаджанов получил широкое признание и известность в Узбекистане в 2011 году после главной роли в узбекском драматическом кинофильме Год без лета (Ёзсиз йил)

Одним из фильмов, принесших актёру наибольшую популярность, стал фильм «Гонка» 2013 года. Этот фильм признан фильмом, открывшим новые страницы в узбекском кино. Кроме того, фильм Илхак посвященный Второй мировой войне, снятый в 2020 году, сделал его ещё более известным.

Личная жизнь 
Мамаджанов женился на Райхон Ганиева в 2012 году.. 5 мая 2014 года у Мамаджанова и Райхон родятся сыновья-близнецы. 9 января 2015 года узбекские СМИ сообщили, что Мамажонов и Райхон, прожившие вместе всего два года, разводятся

В 2018 году Йигитали Мамаджанов женился на Мукаддас Садуллаевой, младшей дочери народной артистки Узбекистана Лутфиллы Садуллаевой и Гюльчехры Садуллаевой

Дети 
 Ислам Мамаджанов 1 мая 2014 год
 Имран Мамаджанов 1 мая 2014 год
 Хайям Мамаджанова 16 февраля 2018 год
 Абубакр Сиддик Мамаджанов 23 декабря 2018 год
 Хадиджа Мамаджанова 2 декабря 2019 год

Фильмография 
Ниже в хронологическом порядке-упорядоченный список фильмов в которых Йигитали Мамаджанов появился.

Телесериалы

Клип

Награды 
 В 2011 году он получил награду «Лучший молодой актёр года» в Узбекистане
 В 2012 году стал победителем M&TVA

Примечания

Ссылки 
 

 Йигитали Мамаджановkinopoisk

Узбекские киноактёры-мужчины
Узбекские актёры XXI века
[https://t.me/ALiMamadjanov